Предраг Самарджиски (, ; род. 11 апреля 1986 года в городе Скопье, СФРЮ (Республика Македония) — северомакедонский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера

Клубная 
Игрок начинал профессиональную карьеру в сербских клубах «Партизан» и ФМП, за которые выступал в сезонах 2005—2006 и 2005—2010 соответственно.
В сезоне 2008 года решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА. Приблизительно мог быть выбран во втором раунде (45 - 57 место), однако после переговоров с менеджером отказался от участия. Всего же пытался выйти на драфт четырежды - в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах.

После этого переехал в Турцию, где в сезоне 2010-11 играл за «Олин Эдирне».

В мае 2011 года подписал контракт с литовским «Летувос Ритас».

В январе 2013 года вернулся в Адриатическую лигу, где подписал контракт с клубом «Црвена звезда» до конца сезоне 2012-13. 1 июля 2013 года перешёл в турецкий клуб «Мерсин».

Международная 
Самарджиски выступает за национальную сборную Северной Македонии. Принимал участие в чемпионате Европы 2009 года, а также в чемпионате Европы 2011 года. Лучшее достижение - четвёртое место (2011). В среднем набирал 5,8 очков за игру на последнем турнире, а также вошёл в десятку лучших по блок-шотам.

Самарджиски критиковали за то, что центровой сборной с таким ростом (214 см) не может забивать сверху. Однако, на последнем по времени чемпионате мира в полуфинале он заменил получившего травму основного центрового Тодора Гецевски и сделал в матче с Испанией два данка против Пау и Марка Газоля. Центровой провёл свою лучшую игру на турнире, набрав 12 очков и пять подборов.

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Северной Македонии

Игроки БК «Партизан»
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Эскишехир»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Мерсин»
Игроки БК «ТЕД Анкара Колежлилер»
Игроки БК «МЗТ Скопье»
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Бююкчекмедже»
Игроки БК «Самсунспор»
Игроки сборной Северной Македонии по баскетболу